Rignano puede referirse a:

 Rignano Flaminio, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio
 Rignano Garganico, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia
 Rignano sull'Arno, localidad italiana de la provincia de Florencia , región de Toscana